

Уральське сільське поселення — сільське поселення, Кизильський район, Челябінська область
 Уральське сільське поселення — сільське поселення, Чайковський район, Пермський край